Oberliga 1957/58 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1957/58
 Eishockey-Oberliga 1957/58

Siehe auch:
 DDR-Fußball-Oberliga 1957
 DDR-Fußball-Oberliga 1958